příjmení Slach náleží těmto lidem:

 Antonín Slach (*1964) – český hokejista
 Jakub Slach (*1979) – český herec
 Karel Slach (*1940) – český kameraman
 Miroslav Slach (*1919–2001) – český spisovatel
 Ondřej Slach (*1977) – český neurolog
 Stanislav Slach (*1977) – český malíř a ilustrátor
 Slachové ze Hřivic – český šlechtický rod